Frank Goode Hawksworth (1926 — 8 de Janeiro de 1993) foi um botânico e silvicultor dos Estados Unidos da América que se distinguiu como o principal especialista mundial no estudo da biologia e taxonomia das Santalaceae, em especial do género Arceuthobium. Como silvicultor dedicou-se à patologia florestal, em especial ao estudo dos parasitas epifíticos.

Ligações externas
Frank G. Hawksworth e Delbert Wiens, Dwarf Mistletoes: Biology, Pathology, and Systematics, Agriculture Handbook 709. Washington, D. C.: United States Departmente of Agriculture, Forest Service, 1996, p. v.

Botânicos dos Estados Unidos